Tholander är ett svenskt efternamn som burits av bland andra Carl August Tholander, Henrik Tholander och Per Vilhelm Tholander.

Den 31 december 2019 var 354 personer med efternamnet Tholander bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Tholander 
Carl August Tholander
Fredrik Tholander (1806–1872), läkare
Henrik Tholander
Per Vilhelm Tholander

Se även 
 Thollander

Källor 

Svenska efternamn
Svenska släkter